Izvoarele se poate referi la:

 Izvoarele (Blaj), Alba
 Izvoarele (Gârda de Sus), Alba
 Izvoarele (Livezile), Alba
 Izvoarele, Bihor
 Izvoarele, Buzău
 Izvoarele, Constanța
 Izvoarele, Dâmbovița
 Izvoarele, Galați
 Izvoarele, Giurgiu
 Izvoarele, Gorj
 Izvoarele, Hunedoara
 Izvoarele, Iași
 Izvoarele, Maramureș
 Izvoarele, Mehedinți
 Izvoarele, Olt
 Izvoarele, Prahova
 Izvoarele, Teleorman
 Izvoarele, Tulcea
 Izvoarele, Vrancea

Vezi și 
 Izvoru
 Izvoare